Regionalliga Nord steht für:

 Regionalligen in verschiedenen Sportarten
 die von 1963 bis 1974 (2. Klasse), 1994 bis Saison 2007/08 (3. Klasse) und seit der Saison 2008/09 (4. Klasse) existierende Fußball-Regionalliga Nord der Männer in Deutschland